Őfelsége pincére voltam (Obsluhoval jsem anglického krále) (1971) Bohumil Hrabal regénye
 Őfelsége pincére voltam (Obsluhoval jsem anglického krále) (2006) cseh film Jiří Menzel rendezésében